Pelekas ( ) ist ein Dorf im Westen der griechischen Insel Korfu. Gemeinsam mit sechs weiteren Siedlungen und Weilern bildet es eine Ortsgemeinschaft () im Gemeindebezirk Parelii der Gemeinde Kendriki Kerkyra ke Diapondia Nisia.

Besucher können auf einer eigens dafür eingerichteten Aussichtsplattform auf der Spitze eines nahe gelegenen Hügels den Sonnenuntergang beobachten, so wie es bereits Kaiser Wilhelm II., ab 1907 Besitzer des Achilleion, regelmäßig tat. Aus diesem Grund wird dieses Gebiet als Kaiser’s Throne bezeichnet.

Gliederung und Einwohnerentwicklung 
Einwohnerentwicklung von Pelekas

Weblinks

Einzelnachweise 
 

Ort auf Korfu
Ort in Kendriki Kerkyra ke Diapondia Nisia